Hunza kan verwijzen naar:
Pakistan
Hunza (gebied), een voormalige vorstenstaat in het noorden van Pakistan;
Hunza (rivier), een rivier die onder andere door dit gebied stroomt;
Hunzavallei, het dal van de rivier de Hunza, inclusief de voormalige vorstenstaten Hunza en Nagar;
Hunza Peak, een bergtop boven de Hunzavallei.
Colombia
Hunza (Spaans: Tunja), de Muisca naam voor een stad in het centrale deel van Colombia.